«Созвездие Андромеда» (англ. Andromeda Ascendant) — вымышленный звездолёт из телесериала «Андромеда». Корабль был заложен на орбитальной верфи земли в 9768 году. К 9772 году на Андромеду был установлен ускоритель для передвижения в гиперпространстве, что являлось окончанием постройки корабля. «Созвездие Андромеда» — являлся десятым по счету тяжёлым крейсером класса «Великое наследие». В первой серии корабль оказывается на границе черной дыры и проводит там 300 лет до того как был спасен оттуда экипажем «Эврики Мару» в 10087 году.

Корабль снабжен искусственным интеллектом. Андромеда предстает перед экипажем в трех формах: на плоских мониторах, в виде голограммы, и в виде аватары Ромми (все три формы сыграла Лекса Дойг). Каждая из форм обладает собственной личностью, и в некоторых сериях показано как они спорят друг с другом.

Корабль использует экзотическую материю для открытия потрала в гиперпространство.

Ссылки 
Heavy Cruiser

The Andromeda wiki

Вселенная Андромеды